Pawelke ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Pawelke (* 1969), deutsche Gestalterin
 Günther Pawelke (1900–1976), deutscher Diplomat
 Ingo Pawelke (* 1975), deutscher Moderator und Conferencier
 Rainer Pawelke (* 1947), deutscher Choreograph
 Sigrid Pawelke (* 1971), deutsche Kuratorin und Performance- und Kunsthistorikerin
 Walther Pawelke (1897–1968), deutscher Soldat, Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg